Il doppio dell'American Express - TED Open 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Leoš Friedl e Dušan Vemić erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Carsten Ball e Andre Begemann hanno battuto in finale Grégoire Burquier e Yannick Mertens 6–2, 6–4.

Teste di serie

  James Cerretani /  Philipp Marx (primo turno)
  Jordan Kerr /  Travis Parrott (quarti di finale)

  Tejmuraz Gabašvili /  Michail Kukuškin (quarti di finale)
  Carsten Ball /  Andre Begemann (campioni)

Tabellone

Note 
 

American Express - TED Open 2011